Том Кюнхакль (; 21 января 1992, Ландсхут) — немецкий хоккеист, нападающий клуба «Шеллефтео» и сборной Германии по хоккею.

В составе «Питтсбург Пингвинз» двухкратный обладатель Кубка Стэнли (2016, 2017).

Карьера

Клубная 
Начал карьеру на родине в 2008 году, играя за «Ландсхут Кэннибалс», выступающая во второй немецкой лиге. Проведя в этой команде два сезона он перешёл в «Аугсбургер Пантер» за которых сыграл 4 матча.

В 2010 году отправился в Северную Америку, где заключил контракт с клубом «Уинсор Спитфайрз». На драфте НХЛ в 2010 году был выбран в 4-м раунде под общим 110-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз». В первом сезона за «Уинсор» он заработал 68 очков (39+29).

22 марта 2011 года подписал с «пингвинами» трёхлетний контракт новичка. Он продолжил играть за «Уинсор», но проведя за них четыре матча был обменян в «Ниагару АйсДогз».
В течение почти четырёх сезонов он играл за фарм-клуб «Питтсбурга» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», пока не был вызван в основную команду, в составе которого стал двухкратным обладателем Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах. Он стал первым немецким игроком, который дважды выиграл кубок с одной и той же командой.

2 июля 2018 года перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс» как свободный агент, подписав контракт с командой на один год. 

Проведя два сезона в составе «островитян», в январе 2021 года он покинул клуб и подписал контракт с «Бриджпорт Айлендерс». сроком на один год.

12 августа 2021 года подписал двухлетний контракт с клубом из Швеции «Шеллефтео».

Сборная 
Играл за сборную Германии на чемпионате мира 2021; на турнире набрал 5 очков (2+3). На турнире немцы дошли до полуфинала, уступив в мачте за бронзу сборной США (6:1).

Играл за сборную Олимпийских играх 2022; на турнире забросил одну шайбу, немцы прекратили борьбу после поражения от Словакии в квалификации плей-офф со счётом 4:0.

Семья 
Сын хоккеиста и тренера Эриха Кюнхакля.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Германии
Хоккейные нападающие
Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Игроки ХК «Ландсхут»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Ниагара АйсДогз»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки ХК «Шеллефтео»